Subcetate ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Subcetate (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Subcetate (Hunedoara), Ort im Kreis Hunedoara

Siehe auch Sub Cetate